Mister Wonderful – film del 1993
Mister Wonderful – fumetto di Daniel Clowes

Pagine correlate
Mr. Wonderful